

Aeronautica 
 FAV, abbreviazione di Fuerza Aérea Venezolana, precedente denominazione dell'Aviación Militar Venezolana, l'aeronautica militare del Venezuela.

Codici 
 FAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fakarava (Polinesia Francese).

Medicina 
 FAV - Fistola arterovenosa

Trasporti
FAV Ferrovia Alta Valtellina fu una società che dagli inizi del XX secolo al 1970 gestì la linea ferroviaria Sondrio Tirano tra le prime elettrificate con il sistema trifase a incastro multiplo